Кайо ди Кастро Кастаньейра (), более известный как Кайо Кастро (, род. 22 января 1989 года) — бразильский актёр и модель.

Ранние годы 
Кастро родился в Прайя-Гранде, городе, расположенном на побережье штата Сан-Паулу. В 18 лет Кайо покинул дом своих родителей в Сан-Паулу, чтобы жить в квартире в Барра-да-Тижука, Рио-де-Жанейро. Кайо был обнаружен в конкурсе на телешоу Caldeirão do Huck, до этого он работал над созданием событий.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Кайо Кастро на сайте КиноПоиск

Актёры Бразилии
Фотомодели Бразилии